Аргентина ( — «серебристый», от  — серебро) — многозначное название:
 Аргенти́на — государство в Южной Америке.
 (469) Аргентина — довольно крупный астероид главного пояса. 
  или Серебря́нки () — род лучепёрых рыб из семейства аргентиновых (Argentinidae); наиболее известная в России рыба рода Аргентина — аргентина североатлантическая, или серебря́нка (Argentina silus), которая обычно продаётся под названиями «аргентина» или «золота́я ко́рюшка».
  — род растений семейства розовых, относящийся к подсемейству розановых.

См. также 
 Аргентум
 Аргентин
 Аргентит
 Аргентиус
 Арджентина

Примечания